Tre fartyg i Royal Navy har döpts till HMS Hood efter medlemmar i Hood-familjen vilka många kända brittiska sjöofficerare ingick i:

  – en 91-kanoners andraklass linjeskepp, sjösatt som Edgar. År 1860 döptes hon om till minne av amiral Samuel Hood. Fartyget tog ur tjänst 1888.
  – ett slagskepp byggt i Chatham, England, och sjönk som ett blockskepp 1914. Hon döptes efter First Sea Lord, amiral sir Arthur Hood.
  – en slagkryssare döpt efter amiral Samuel Hood, byggt av John Brown and Company, [kottland. Hon sänktes 1941 av det tyska slagskeppet Bismarck och den tunga kryssaren Prinz Eugen i Slaget vid Danmarks sund, och av besättningen på 1415 man överlevde endast tre.

Namn på brittiska örlogsfartyg